RBO steht für:

 Regionalbus Oberlausitz, ein Busunternehmen in der Oberlausitz
 Regionalbus Ostbayern GmbH, Regensburg (DB Ostbayernbus)
 Reichs-Bruckner-Orchester (Linz)
 Robore, IATA-COde des bolivianischen Flughafens

RBo steht für:

 K.D.St.V. Ripuaria Bonn, eine nichtschlagende, katholische, deutsche Studentenverbindung

 
RBO